Nielebock steht für 

 Nielebock, ein Ortsteil von Jerichow in Sachsen-Anhalt

Nielebock ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Nielebock (* 1943), deutscher Architekt und Filmproduzent
 Hermann Nielebock (1888–1954), deutscher Komponist, siehe Herms Niel
 Lisa Nielebock (* 1978), deutsche Theaterregisseurin